Resolver ist die Bezeichnung für:

 den Resolver, ein Winkellagegeber in der Elektrotechnik
 Resolver (Album), ein Album der Musikband Veruca Salt 
 eine Software zur Namensauflösung, siehe Domain Name System
 DOI-Resolver, siehe Digital Object Identifier
 Roll Resolver, eine Radarbaugruppe in fliegenden Systemen